Belleair ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belleair (Florida), im Pinellas County
 Belleair (Virginia), im Fairfax County
 Belleair Beach, im Pinellas County, Florida
 Belleair Bluffs, im Pinellas County, Florida
 Belleair Estates, im Prince George’s County, Maryland
 Belleair Shore, im Pinellas County, Florida

Siehe auch:
 Belle Air
 Bellair
 Bellaire